, nom de l’étoile alpha de la constellation du Taureau) est l’un des douze Chevaliers du Zodiaque. Il compte parmi les plus puissants. Il est d'origine brésilienne, porte l’armure d’or du Taureau et protège la deuxième maison sacrée du Sanctuaire.

Histoire 
Ce chevalier fait sa première apparition lors de la bataille des douze maisons. C'est Seiya qui se confronte directement à lui. La bataille est assez éprouvante pour le chevalier de Bronze. Les chevaliers d'Or ayant tous assimilé le , leurs attaques très rapides sont inévitables pour des chevaliers se déplaçant à la vitesse du son. Ce n'est qu'après avoir découvert le point faible de la Corne du Taureau et atteint le  que Seiya arrive à franchir la seconde maison. Après avoir reconnu sa défaite contre Seiya et l'avoir laissé passer, il décide de se confronter aux autres Chevaliers de Bronze. En cumulant leurs attaques, ceux-ci parviennent à lui geler les deux bras. Le chevalier du Taureau accepte alors de les laisser traverser son temple et s'assoit devant son temple en attendant le dénouement de cette première grande bataille.

Aldébaran se fait attaquer par Syd dès le premier épisode de la partie Asgard. Malheureusement, il est abattu dans le dos par son frère jumeau, Bud. Il survivra néanmoins à ses blessures et préviendra les chevaliers de Bronze de l'existence de « l’ombre » de Syd.

Dans la partie Poséidon, Aldébaran n'est plus chargé de veiller sur Athéna, celle-ci ayant déjà été enlevée à Asgard. On ne l'aperçoit que brièvement sur les marches du temple du Bélier lorsqu'il veut aller aider les chevaliers de Bronze. Mû l'en empêche.

On retrouve Aldébaran lors de la bataille contre Hadès. Surpris par Niobé, il se fait battre par la Deep Fragrance de ce dernier. Dans un dernier sursaut, il parvient à déclencher sa Corne du Taureau et succombe peu après. La dernière lueur de son cosmos permet à Mû, arrivé entretemps, de contrer l'attaque de Niobé. Celui-ci est par ailleurs pulvérisé à retardement par l'attaque du chevalier du Taureau.
Aldébaran apparaît une dernière fois devant le Mur des Lamentations, où il se sacrifie en même temps que ses onze compagnons d'armes pour ouvrir une brèche vers Elysion.

Dans "Saint Seiya: Next Dimension"(suite officielle et canonique du manga Saint Seiya), son prédécesseur est Ox du Taureau

Valeureux colosse 
Avec ses 2,10 mètres et ses 130 kg, Aldébaran est le plus grand et le plus fort physiquement des Chevaliers d'Or. Né un 8 juin, il est d’origine brésilienne où il a grandi et poursuivi son entraînement de Chevalier. En dépit de son apparence imposante, Aldébaran est plutôt gentil et généreux. Il est bon ami avec Mû et il sait reconnaître la valeur d’un adversaire.

La partie Sanctuaire du Chapitre Hadès nous le montre, dans une scène rétrospective où la jeune Europe lui offre une fleur, en compagnie de Mû et d’Aiolia. 
La complicité entre ces trois Chevaliers, dont les idéaux et le sens de l’amitié semblent assez proches, se retrouve dans l’Épisode G (volume 3). C’est en effet Aldébaran qui présente Aiolia, dont l’armure doit être réparée, à Mû. Dans le volume 9, on voit Aldébaran intervenir pour la première fois : téléporté au Sanctuaire grâce à Mû, il sauve Aiolia et Shura, blessés, contre les attaques des deux Titanides Thémis et Rhéa. À cette occasion il donne la preuve de sa force colossale, qu’il se fait un plaisir d’utiliser au nom de l’amitié. Dans Épisode G, il semble beaucoup plus intelligent, et stratège.

Armure 

L’armure du Taureau représente la constellation du Taureau qui fait référence au Taureau crétois de la mythologie Grecque.

Techniques 

Aldébaran utilise deux attaques : 
 Corne du Taureau (Great Horn) : pour son exécution, Aldébaran croise ses bras et rassemble sa cosmo-énergie. Ensuite, il ouvre ses bras libérant ainsi une attaque puissante et dévastatrice. Cette technique va réussir à tuer l’hydre dans Épisode G alors que les tentatives de Shura  et Aiolia vont être vaines. La faiblesse de cette attaque va être percée par Seiya qui la compare au sabre de samouraï.
 Illusions: Utilisé contre Sorente dans le manga.

Voix 
Dans la version japonaise, la voix d’Aldébaran fut celle de Genda Tesshô à l'exception de l'épisode 3 du chapitre Hadès où c'est exceptionnellement Imamura Naoki.
Dans la version française, ce fut Henry Djanik, Serge Bourrier (film Lucifer : Le Dieu des Enfers), Georges Atlas (épisode 42), Sylvain Lemarié (jeu vidéo), Jean-Marc Delhausse (épisode 3 de la partie Hadès) et Frédéric Popovic (autres apparitions dans la partie Hadès) qui doublèrent le Chevalier d’Or du Taureau.

Pour la version du personnage apparaissant dans le film Les Chevaliers du Zodiaque : La Légende du Sanctuaire (qui dispose de sa propre continuité), sa voix est celle de Rikiya Koyama en VO et celle de Philippe Résimont en VF.

Notes 
Aldébaran est aussi le nom de l’étoile la plus brillante de la constellation du Taureau.

Chevaliers d'Or

pt:Anexo:Lista de Cavaleiros de Atena#Cavaleiros de Ouro